Hoogeweg (waterschap), een waterschap in de Nederlandse gemeenten Noordwijk, Rijnsburg en Voorhout
Hoogeweg (Sluis), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis